Zawody pływackie w konkurencji 200 metrów stylem zmiennym mężczyzn odbyły się 11 sierpnia na pływalni Aquatic Center of Thammasat University w Bangkoku.

Złoto wywalczył Brian Johns. Srebro zdobył Ten Takakuwa. Brązowy medal przypadł reprezentantowi polski Łukaszowi Wójtowi 

Łukasz Wójt na setnym metrze był liderem wyścigu finałowego z międzyczasem 56.70.

Linki zewnętrzne 
Strona FISU

Pływanie na Letniej Uniwersjadzie 2007